La línea 146 , es una línea de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires, que une el 
Hospital Posadas en el Partido de Moron con  el barrio porteño de  Puerto Madero,  .

La línea es operada por Rocaraza S.A. que también opera la línea 31 y es propiedad del Grupo DOTA.

Recorridos 

Recorrido A - Correo Central (Capital Federal) - Ciudadela Norte - Hospital Posadas
Servicio Comun

Ida A Ciudadela Norte: Desde Avenida Rosales Y Sarmiento Por Avenida Rosales, Teniente General Juan Domingo Perón, Avenida. Leandro Nicéforo Alem, Avenida Rivadavia, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, Sarmiento, Avenida Pueyrredón, Teniente General Juan Domingo Perón, Bulnes, Potosí, Estivao, Avenida Patricias Argentinas, Avenida Ángel Gallardo, Avenida Gaona, Avenida San Martín, Navarro, Cuenca, Avenida Francisco Beiró, Cruce Avenida General Paz, García Lorca, Eduardo Comesaña, Rosario, Teniente General Ricchieri, Reconquista, Eduardo Comesaña, Madero, Teniente General Ricchieri, Paso, Carlos Pellegrini, Necochea, Teniente General Ricchieri, Avenida Militar, Hipólito Yrigoyen, Asunción, Avenida República Hasta Andrés Ferreira.

Regreso A Correo Central: Desde Avenida República Y Andrés Ferreyra Por Avenida República, Chubut, Hipólito Yrigoyen, Avenida Militar, Padre Elizalde, Eduardo Comesaña, Madero, Teniente General Pablo Ricchieri, Dardo Rocha, Federico Lacroze, Reconquista, Barragán, San Roque, Cruce Avenida General Paz, Avenida General Paz Este, Avenida Francisco Beiró, Avenida San Martín, Avenida Díaz Vélez, Gallo, Avenida Corrientes, Avenida Rosales Hasta Sarmiento.

Galería

Véase también 
 Grupo DOTA
 Anexo:Líneas de colectivo del Aglomerado Gran Buenos Aires
 Línea 31 (Buenos Aires)

Referencias

Enlaces externos 
 
 

146
Transporte público de Argentina